Behnam Seraj – ex calciatore iraniano, attaccante
 Hussain Seraj – calciatore kuwaitiano, attaccante
 Wojdan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani – judoka saudita
 Zeba Islam Seraj – biochimica del Bangladesh